Besana kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Besana, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Italien 

 Besana in Brianza, kommun, Lombardiet, Provincia di Monza e Brianza, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar